– studio cinematografico giapponese
  – divisione della Toei Company specializzata nel campo dell'animazione
  – sigla usata spesso per indicare le linee della metropolitana gestite dall'Ufficio metropolitano del trasporto di Tokyo (Metropolitan Bureau of Transportation). Il termine è infatti composto dai kanji  e